Aegon Classic Birmingham 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2015 z cyklu Aegon Classic Birmingham rozgrywany w dniach 15–21 czerwca 2015 roku w Birmingham na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 731 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Anglii